Абдуллина Мануар Асеткызы () — актриса, заслуженная артистка Казахстана (1955).

Биография 
Училась в Алматинском техникуме физкультуры на отделение акробатики (1940-43). Окончила актерское отделение Алма — Атинсского театрального училища (1952). В 1943—1996 гг. была актрисой Казахского академического театра драмы. Играя в спектаклях по национальным и переведенным с других языков драматическим произведениям, Абдуллина показала себя как актриса с решительным характером. Спектр ролей самый разнообразный: от глубоко драматических до комедийных.

Творчество 
 Анапия (А.Тажибаев и Г. Рошаль, «Ковер Жомарта»)
 Перизат (А. А. Абишев, «Дружба и любовь»)
 Айганым (К. Аманжолов, «Женитьба друга»)
 Бопежан (Т. Ахтанов, «Сауле»)
 Мэри (Б. А. Лавренев, «Голос Америки»)
 Варвара (А. Островский, «Гроза»)
 Бьянка (У. Шекспир, «Укрощение строптивой»)
 «Жамбыл», «Дочь степей»

Награда 
Почетная грамота Верховного Совета Казахстана

Примечания 

Заслуженные артисты Казахской ССР
Актёры театра СССР
Актёры театра Казахстана